Люте́ция:
 Лютеция (Париж) — древнее поселение паризиев и древнеримский город на месте современного Парижа.
 (21) Лютеция — крупный астероид Главного пояса астероидов.

См. также 
 Лютеций